REM sau Rem se poate referi la:

 R.E.M., o formație rock americană
 Rém, un sat în Ungaria
 o prescurtare în engleză pentru Mișcare rapidă a ochilor (''Rapid Eye Movement) o etapă normală a somnului
 REM Island, home of 1964 pirate stations Radio and TV Noordzee
 Rem (unitate) sau Röntgen equivalent man ( pentru Röntgen echivalent om), o unitate de dozare a radiației
 Rem (mitologie), un zeu pește
 REM Mașini Unelte Bacău, companie industrială din România
 Reichserziehungsministerium or REM
 REM, o comandă pentru anumite limbaje de programare